Иконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Иконен, Вяйнё (1895—1954) — финский борец.
 Иконен, Гленн (род. 1955) — шведский кёрлингист.
 Иконен, Ирье (1902—1981) — финский оперный певец.
 Иконен, Лаури (1888—1966) — финский композитор.
 Иконен, Леандер (1860—1918) — финский архитектор.
 Иконен, Осмо (род. 1980) — финский поп-исполнитель, композитор, мультиинструменталист.